Мост Аньцин:

 Мост Аньцин — автомобильный мост через реку Янцзы между городами Аньцин и Чичжоу (провинция Аньхой)
 Мост Аньцин — железнодорожный мост через реку Янцзы между городами Аньцин и Чичжоу (провинция Аньхой)